Тащук — українське прізвище.

 Тащук Віктор Корнійович (1960) — український художник, Заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Тащук Іван Степанович (1941—2000) — український вчений-кардіолог, доктор медичних наук, професор, член Нью-Йоркської академії наук.

Українські прізвища